3 miejscowości na Ukrainie:
 Mielniczne – wieś na Ukrainie w rejonie turczańskim
 Mielniczne – wieś na Ukrainie w rejonie biłohirskim w Autonomicznej Republice Krymu 
 Mielniczne – wieś na Ukrainie w rejonie perwomajskim w Autonomicznej Republice Krymu